

Емберг — місто, штат Вісконсин
 Емберг — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Амберг